Le nom Tenjin peut désigner : 
Tenjin, le dieu des lettres et des études dans le shintoïsme.
Tenjin, un quartier de la ville de Fukuoka au Japon.
 Tenjin, une station du métro de Fukuoka.